Quinto Fulvio Flacco è il nome di diversi personaggi della storia romana:

Quinto Fulvio Flacco, console nel 237 a.C., 224 a.C., 212 a.C., 209 a.C.;
Quinto Fulvio Flacco, consul suffectus nel 180 a.C.
Quinto Fulvio Flacco, figlio del precedente, console nel 179 a.C.;

fr:Quintus Fulvius Flaccus